Рейхан ( или ) — фамилия польского происхождения.

 Рейхан, Алоизий (1807—1860) — польский художник, портретист и литограф
 Рейхан, Станислав (1858—1919) — польский художник, портретист, иллюстратор
 Рейхан, Юзеф (1762—1818) — польский художник, портретист